A&M est une abréviation que l'on retrouve dans :
 Arts et Métiers ParisTech, une école d'ingénieurs française ;
 Société des ingénieurs Arts et Métiers, l'association d'anciens élèves d'Arts et Métiers ParisTech ;
 A&M Records,  un label discographique américain.